Заговор:

 За́говор — тайное соглашение нескольких лиц о совместных действиях против кого-либо (обычно против правительства) для достижения каких-либо целей.
 За́гово́р (или нагово́р) — магический обряд.

Фильмы 
 «Заговор» — советский фильм-спектакль 1971 года, снятый Светланой Аннапольской.
 «Заговор» () — румынский детективный фильм 1972 года режиссёра Маноле Маркуса, открывающий трилогию о приключениях комиссара Романа.
 «Заговор» () — французский фильм 1973 года, снятый Рене Генвилем.
 «Заговор» () — советский фильм 1989 года (студия «Киргизфильм»), снятый Г. Базаровым.
 «Заговор» () — американский детективный триллер 1998 года режиссёра Рэндела Клайзера, известный, также, под названием «Тень сомнения».
 «Заговор» () — английский фильм 2001 года, снятый Фрэнком Пирсоном.
 «Заговор» — российский фильм 2007 года, снятый Станиславом Либиным.
 «Заговор» — канадский фильм 2012 года, режиссёр Кристофер МакБрайд.
 «Заговор» — индийский фильм 2018 года, режиссёр Мегна Гулзар.

Литература 
 «Заговор» — исторический роман русского писателя-эмигранта Марка Алданова, первое издание которого увидело свет в 1926—1927 годах.

Музыка 
 «Загово́ры» — студийный альбом русской фолк-группы «Рада и Терновник», изданный в 2005 году.

См. также 
 Сговор в уголовном праве
 Теория заговора